Флаг Лесно́го — официальный символ городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 18 ноября 2010 года и направлен в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для внесения изменений в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Описание 
Описание флага, утверждённого 25 мая 2006 года, гласило:

Флаг городского поселения Лесной представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3. Оно состоит из красной вертикальной полосы (3/10 длины полотнища) примыкающей к древку, поверх которой наложен жёлтый ключ, и голубой полосы, поверх которой фигура, подобная общими очертаниями наконечнику стрелы (без втулки) с тремя узкими концентрическими кольцами вверху, сопровождаемая с обеих сторон по ели, все фигуры жёлтые.

На утверждение в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации было представлено несколько эскизов флагов и им был утверждён флаг (внесённый в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 2396), имевший следующее описание:

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из красной горизонтальной полосы (3/10 длины полотнища), поверх которой наложен жёлтый ключ, и голубой полосы, поверх которой фигура, подобная общими очертаниями наконечнику стрелы (без втулки) с тремя узкими концентрическими кольцами вверху, сопровождаемая с обеих сторон по ели, все фигуры жёлтые.

Поправки в Положение о флаге внесены не были, хотя официально использовался флаг с описанием, утверждённым Геральдическим советом.

18 ноября 2010 года, решением Совета депутатов городского поселения Лесной № 95/16, решение Совета депутатов городского поселения Лесной от 25 мая 2006 года № 95/16 было признано утратившим силу и была утверждена новая редакция Положения о флаге со следующим описанием флага:

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба поселения, выполненную голубым (основной фон), красным (полоса по нижнему краю в 4/15 полотнища) и жёлтым (прочие фигуры) цветом.

Обоснование символики 
Флаг городского поселения Лесной составлен на основании герба по правилам и традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Образование и развитие посёлка Лесной неотрывно связано со строительством радиоцентра № 1. Помимо радиоцентра, в посёлке расположены и успешно работают Научно-исследовательский институт радио и Опытный завод «ОЗ Промсвязьрадио», являющиеся градообразующими предприятиями посёлка. Основной фигурой флага являются три стропила, символизирующие три основных предприятия посёлка, и графически образующие радиомачту, а концентрически расходящиеся жёлтые кольца символизируют три вида связи, осуществляемых радиоцентром: наземную, морскую и космическую. Название посёлка аллегорически отражено на флаге елями, которые представляют богатую лесную фауну местности, где расположен посёлок. Графическое изображение радиомачты в виде буквы «Л» также указывает на название посёлка.

Ключ в красной части полотнища символизирует молодость и большое будущее в развитии посёлка, стремление к знаниям. Ушко ключа, выполненное в виде автомобильного руля, символизирует большое число автохозяйств посёлка, а внешний вид бородки ключа в виде зубьев пилы указывает на деревообрабатывающее и мебельное производство посёлка.

Голубой цвет (лазурь) символизирует мир, чистоту неба, истину, возвышенные устремления и честь.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, прочности, силы, великодушия, солнечного света и рассвета.

Красный цвет — символ мужества, решимости, трудолюбия, жизнеутверждающей силы и красоты.

Примечания